Гуго Эферот, также Эфферот (; ), — немецкий журналист, социал-демократ, атеист и антифашист. В нацистской Германии его книга «Библия безбожника» (; 1920) подлежала сожжению после её занесения в список 313 авторов запретных книг за якобы «подрыв моральных и религиозных устоев нации» (1933).

Биография 
Из буржуазно-католической семьи, шестой ребёнок почтмейстера. После окончания Апостельгимназии (1908) изучал филологию, историю и экономику в университетах Кёльна и Лейпцига. Был добровольцем Первой мировой войны.

После войны работал в ежедневной лейпцигской газете «Volkszeitung» (1919—1920), затем в дрезденской «Unabhängige Volkszeitung» (1920—1921) и в «Volkszeitung für die Oberlausitz» в городе Лёбау (1924—1927). Вступил в СДПГ и в 1927 году возглавил её издание «Rheinische Zeitung». Его коллегой был , а редактором — , с которым он дружил.

9 марта 1933 года — вскоре после захвата власти нацистами — редакция подверглась нападению. Эфферот и Зольманн были арестованы и подвергнуты заключению и пыткам. После освобождения Эфферот был вынужден скрываться, находя убежище у редких друзей, таких как Тео Бурауэн. Именно в это время его книгу «Библия безбожника» стали бросать в нацистские костры.

Ему удалось эмигрировать в Прагу, где он публиковал статьи для газеты в изгнании «Neuer Vorwärts» под псевдонимом «F. E. Roth» («Красный»). В 1938 году он добрался через Австрию в Италию, чтобы оттуда на самолёте долететь до Ла-Паса (Боливия). Некоторое время участвовал в «Движении за свободу Германии» (:de:Freie Deutsche Bewegung); также работал в боливийском немецкоязычном еженедельнике «Rundschau vom Illimani». Переписывался с Конрадом Аденауэром, назначенным американцами в марте 1945 года обер-бургомистром Кёльна.

Умер 4 апреля 1946 года в Ла-Пасе.

Творчество 
 «Библия безбожника» / Die Ketzerbibel. Waffensammlung für den kämpfenden Freidenker, 1920. Русский перевод издан в 1924 году; 2-е изд. 1925 г.
 «Фридрих Эберт. От подмастерья шорника до первого рейхсканцлера Германии» / Friedrich Ebert Vom Sattlergehilfen zum ersten deutschen Präsidenten (1922) — о политике Фридрихе Эберте.
 Himmel-Fimmel. Eine Studie zur Sektenseuche der Gegenwart (Дрезден, 1923)
 «Монахиня узрит» / Eine Nonne wurde sehend, 1930

На русском языке также издавался в сборнике «О религии, Христе и пасхе : Пособие по антирелигиозной пропаганде» (Москва : Долой неграмотность, 1925. — 196 с.). Авторы статей: Ем. Ярославский, Гуго Эферот, А. Фигурин, С. Путинцев, Я. Резвушкин, Маркс, Энгельс, Ленин, В. Рожицын, С. В. Максимов, М. Волков, В. Жекулин, В. Жемчужный.

Примечания

Ссылки 

 «Библия безбожника» (скан изд. 1925) / Государственная публичная историческая библиотека России

Журналисты Германии
Писатели Германии XX века
Члены Социал-демократической партии Германии